

Cinema
 Indiana – film statunitense del 1916 diretto da Frank Beal
 Indiana – film italiano del 1920 diretto da Umberto Fracchia

Geografia 
Brasile
 Indiana – comune dello stato di San Paolo
Stati Uniti d'America
 Indiana – stato federato
 Indiana – capoluogo della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Indiana – township Contea di Allegheny, Pennsylvania

Persone 
 Indiana – cantante italiana
 Indiana – cantante britannica 
 Indiana Evans – attrice australiana

Altro 
 1602 Indiana – asteroide della fascia principale
 Indiana – romanzo di George Sand del 1832